Public Enemy No. 1 (deutsch: Der Staatsfeind Nr. 1) ist:

 Der Titel eines zweiteiligen französischen Spielfilms:
 Public Enemy No. 1 – Mordinstinkt und
 Public Enemy No. 1 – Todestrieb
 Der Titel mehrerer Musikstücke:
 Public Enemy No. 1, ein Musikstück von 1979 von Rory Gallagher
 Public Enemy No. 1 (Public Enemy), Musikstück von Public Enemy
 Public Enemy No. 1 (Eminem), Musikstück von Eminem
 Public Enemy Number One, Musikstück von Max Romeo

Siehe auch:
 Staatsfeind, zum Hintergrund des Begriffs
 Public Enemy, US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe
 Der Staatsfeind Nr. 1, US-amerikanischer Actionthriller aus dem Jahr 1998
 Public Enemies, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2009